Informàtica: Real Time Protocol
 Mitjans de comunicació: Rádio e Televisão de Portugal